Саломатово — название населённых пунктов в России:

 Саломатово — деревня в Яшкинском районе Кемеровской области.
 Саломатово — деревня в Уржумском районе Кировской области.
 Саломатово — деревня в Красноармейском районе Челябинской области.